Stati Uniti d'America
 Prosser – villaggio della Contea di Adams, Nebraska
 Prosser – capoluogo della Contea di Benton, Washington